Котельница:

 Котельница (укр. Котельниця) — село в Воловецком районе Закарпатской области Украины.
 Котельница (приток Меремши) — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области. 
 Котельница (приток Меры) (Ушаковка) — река в Российской Федерации, протекает в Костромской области.